Plumilla puede hacer referencia a:
 a la plumilla o plumín, una herramienta de escritura;
 el nombre común de la planta Asclepias linaria;
 el nombre común de la planta Ribes alpinum;
 el nombre común de la planta Ribes uva-crispa.